Un ossuaire est destiné à recueillir des ossements humains.

Ossuaires en France 
 Ossuaire d'Ancy-sur-Moselle, situé à Ancy-sur-Moselle
 , situé à Argol
 , situé à Bénodet
 Ossuaire de Boucheporn, situé à boucheporn
 , situé à Brasparts
 , situé à Commana
 Ossuaire de Douaumont, situé à Douaumont
 , situé à Goulven
 Ossuaire de Gourin, situé à Gourin
 Ossuaire de la Haute-Chevauchée, situé à Lachalade
 Ossuaire de Lanvellec, situé à Lanvellec
 Ossuaire de Lupstein, situé à Lupstein
 Ossuaire de Mespaul, situé à Mespaul
 Ossuaire de Navarin, situé à Sainte-Marie-à-Py
 , situé à Ploudiry
 , situé à Ergué-Gabéric
 Ossuaire de Schorbach, situé à Schorbach
 Ossuaire du Saint, situé à Le Saint

Autres 
 Ossuaire commémoratif à Priboj, situé à Priboj en Serbie
 Ossuaire de Pasubio, situé sur la colline de bellavista en Italie
 Ossuaire de Sedlec, situé à Kutná Hora en République tchèque
 Ossuaire de Silwan, urne funéraire trouvée en Israël